Het wereldkampioenschap superbike van Jerez 2020 was de tweede ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2020. De races werden verreden op 1 en 2 augustus 2020 op het Circuito de Jerez-Ángel Nieto nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

De ronde betekende de hervatting van het kampioenschap, nadat deze vijf maanden stil had gelegen vanwege de coronapandemie. De ronde op Jerez stond oorspronkelijk gepland op 28 en 29 maart.

Superbike

Race 1

Superpole

Race 2

Supersport

Race 1

Race 2
De race, die gepland stond over een afstand van 17 ronden, werd tijdens de opwarmronde stilgelegd vanwege een crash tussen Raffaele De Rosa en Axel Bassani. De race werd later herstart over een lengte van 11 ronden.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2020
Jerez